Bella Bayliss (née en 1977), triathlète écossaise
Lisa Bayliss (née en 1966), joueuse de hockey sur gazon britannique
Stephen Bayliss (né en 1979), triathlète anglais
Troy Bayliss (né en 1969), pilote de moto australien
William Bayliss (1860-1924), physiologiste anglais et pionnier en endocrinologie

Patronyme anglais